Knud Larsen er navnet på flere personer:

 Knud Larsen (politiker, 1817-1890) – dansk gårdmand og politiker, folketingsmand (Knud Peter Christian Larsen)
 Knud Larsen (arkitekt) (1854-1939) – dansk arkitekt
 Knud Larsen (maler) (1865-1922) – dansk portrætmaler
 Knud Larsen (bibliotekar) (1895-1981) – dansk bibliotekar
 Knud Larsen (bokser) (1903-1979) – Danmarks første europamester i professionel boksning
 Knud Larsen (modstandsmand) (1911-1944) – medlem af sabotagegruppen Holger Danske under anden verdenskrig
 Knud Aage Larsen – dansk politiker, borgmester på Mors
 Knud Larsen (borgmester) (født 1945) – dansk politiker,  borgmester i Vordingborg og Møn
 Knud Larsen (historiker) – blandt andet formand for repræsentantskabet bag Auschwitz-dagen, som afholdes den 27. januar, en årlig erindringsdag